Duraznal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Duraznal, Oaxaca, ort, Santa María Peñoles, 
 Duraznal, Veracruz, ort, Tlacolulan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar